Weymouth kan avse:

Weymouth and Portland National Sailing Academy
Weymouth F.C. – en fotbollsklubb från Weymouth, Dorset i England
HMS Weymouth (1910)
19294 Weymouth – småplanet

Efternamn
Tina Weymouth (1950–), en amerikansk musiker
Lally Weymouth (1943–), amerikansk journalist

Geografi

England
Weymouth and Portland – ett distrikt i Storbritannien
Weymouth, Dorset – en kuststad i Dorse

USA
Weymouth, Massachusetts

Se även
Weymouth Bay

Engelska efternamn